Посетители в Бразилии должны получить визу в одной из бразильских дипломатических миссий, если они не приезжают из одной из безвизовых стран или стран, имеющих право на получение электронной визы.

Карта визовой политики

Визовое освобождение 
Владельцам паспортов следующих юрисдикций не требуется виза для посещения Бразилии сроком до 90 дней в туристических или деловых целях (если не указано иное). В некоторых случаях вместо паспорта принимается документ, удостоверяющий личность .

  Все граждане ЕС1
 2
 T
 
 ID
 
  (С 17 Июня 2019)
 T
 T
  Беларусь
  Белиз
 ID
 
  (С 17 Июня 2019)
 ID
 ID
 
 2
 ID
 
 3
 2
 
 T
 
 
 
 
 5
 
 
  (С 17 Июня 2019)
 5
 T
 
 T
 
 
 
 2
 
 T
 
 2
 2
 
 T
 ID
 ID
 
 
 
 
 
 
 2
 5
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
  (from 17 June 2019)
 ID
 
 ID 4

1 — Для граждан Хорватии, Ирландии, Польши, Португалии и Великобритании, пребывание до 90 дней. Для других граждан Европейского Союза пребывание до 3 месяцев в течение 6-месячного периода.  </br> 2 — Для пребывания до 90 дней в течение 180 дней.  </br> 3 — Для туризма, пребывание до 90 дней. Для бизнеса — пребывание до 14 дней с возможностью продления до 90 дней каждые 12 месяцев.  </br> 4 — При проживании до 60 дней.  </br> 5 — При проживании до 30 дней.  </br> ID — может войти с ID-картой.  </br> T — Безвизовый только для туристических целей.

Граждане Испании обязаны иметь доказательство наличия достаточных средств (не менее 170 реалов в день), подтверждение официального размещения в отеле (оплачивается или гарантируется кредитной картой) или нотариально заверенное приглашение от жителя Бразилии, а также документы, необходимые для обратного пункта назначения. Те, кто путешествует по делам, освобождаются от этих требований, при условии, если есть оригинальное письмо от своей компании с указанием цели визита.

Гражданам Бразилии, которые также имеют другое гражданство, разрешается въезжать и выезжать из Бразилии с паспортом другой страны в сочетании с любым документом, удостоверяющим гражданство Бразилии, таким как бразильское удостоверение личности или просроченный бразильский паспорт . Если они не предоставят такой документ, они все равно могут въехать в Бразилию в качестве иностранцев при условии соблюдения обычных требований и ограничений как таковых. Однако, как правило, это возможно только в том случае, если в Бразилии не требуется виза другого гражданства. Бразилия выдаёт визы двойным гражданам только в исключительных обстоятельствах, например, для тех, кто работает на иностранных государственных должностях, которые запрещают использование бразильского паспорта.

Паспорта дипломатической и служебной категории 

Владельцам дипломатических или служебных паспортов, стран освобожденных от туристических виз (перечисленных выше), также не требуется виза, за исключением Андорры , Лихтенштейна , Монако и Новой Зеландии .

Кроме того, обладатели дипломатических или служебных паспортов Алжира , Анголы , Азербайджана , Бенина , Ботсваны , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджи , Камеруна , Кабо-Верде , Китая , Конго , Доминиканской Республики , Египта , Экваториальной Гвинеи , Эфиопии , Габона , Ганы , Гвинея-Бисау , Гаити , Индия , Берег Слоновой Кости , Япония , Иордания , Кения , Кыргызстан , Лаос , Ливан , Малави , Мали , Мавритания , Молдова , Мозамбик , Мьянма , Непал , Нигерия , Оман , Катар , Сент-Люсия , Сан-Томе и Принсипи , Сенегал , Шри-Ланка , Судан , Танзания , Того , Вьетнам и Замбия, а также дипломатические паспорта Кубы , Ирана , Пакистана и Узбекистана не требуют визы.

Будущие изменения 
Бразилия подписала соглашения об отмене виз со следующими странами, но они ожидают ратификации или реализации:

 Доминиканская республика — 60 дней с возможностью продления на срок до 120 дней за 12-месячный период для туристических и деловых целей по обычным паспортам
 Молдова — 90 дней в течение любого 6-месячного периода для туристических и деловых целей по обычным паспортам
 Сьерра-Леоне — 90 дней или весь период миссии, если аккредитован в Бразилии, для обладателей дипломатических, служебных или служебных паспортов

Бразильское правительство решило в одностороннем порядке отказаться от визовых требований для посетителей для граждан следующих стран, с 17 июня 2019:
 Австралия
 Канада
 Япония
 США
Это те же страны, которые получили разрешение на выдачу виз на летних Олимпийских играх 2016 года и в настоящее время имеют право на получение электронных виз. Условия пребывания с этим безвизовым режимом такие же, как и с гостевой визой (до 90 дней, с возможностью продления до 180 дней каждые 12 месяцев, в туристических и деловых целях).

Типы виз и требования

Визитная виза 
Визитная виза (VIVIS) позволяет пребывание до 90 дней, со следующими целями:

 Туризм, включая культурные и развлекательные мероприятия, семейные посещения, посещение конференций, волонтерскую работу, исследования, обучение и преподавание;
 Бизнес, включая встречи, события, отчетность, съемку, съемку, подписание контрактов, аудит, консалтинг, экипаж самолётов и кораблей;
 Транзит;
 Художественные и спортивные мероприятия.

Владельцам визитных виз не разрешается получать оплату из бразильских источников за деятельность во время их пребывания, за исключением компенсации расходов на проезд и проживание и конкурсных призов.

Виза для посещения обычно действительна для многократных въездов в течение срока действия визы, который обычно составляет один год, но может быть больше для некоторых стран. Каждое пребывание первоначально ограничено 90 днями, но по прибытии в федеральную полицию можно запросить продление. Общее время проживание не должно превышать 180 дней в течение одного года.

Граждане следующих стран могут подавать онлайн-заявки на электронные визы, которые действительны на срок до двух лет и допускают пребывание до 90 дней в году:

Временная виза 
Доступно много типов временных виз (VITEM) для пребывания более 90 дней. Некоторые типы виз допускают платную деятельность, некоторые с ограничениями. Для некоторых виз, основанных на работе или инвестициях, заявитель должен получить разрешение от Главного управления иммиграции (CGIG) до запроса визы.

Все владельцы временных виз, которые имеют намерения остаться на срок более 90 дней, должны зарегистрироваться в федеральной полиции в течение 90 дней после прибытия. После регистрации они получают миграционную регистрационную карту (CRNM) и получают вид на жительство в течение определённого периода. В некоторых случаях этот период может быть «неопределенным» (постоянное проживание). Временные резиденты могут позднее подать заявку на продление срока проживания, а в некоторых случаях преобразовать его в постоянное проживание. Только время, проведенное в качестве постоянного жителя, имеет право на принятие гражданства .

Те, кто будет работать в Бразилии, также должны получить буклет по труду и социальному обеспечению (CTPS) в региональном управлении труда. Номер налогоплательщика (CPF), полученный из Департамента федеральных доходов, также требуется для различных операций.

гуманитарный 
VITEM III предоставляется гражданам или лицам без гражданства стран, которые испытывают серьёзную нестабильность, вооруженные конфликты, катастрофы или нарушения прав человека. Бразилия назначила Гаити для этого типа визы. Вид на жительство предоставляется первоначально на два года, после чего заявитель может запросить постоянное проживание.

Бразилия также выдает аналогичные визы людям, пострадавшим от гражданской войны в Сирии . Беженцы , лица, ищущие убежища, и лица без гражданства могут также запросить постоянное проживание после прибытия в Бразилию (с любой визой или отказом).

Рабочий праздничный день 
VITEM VI — рабочая виза для отдыха, основной целью которой должен быть туризм, но также разрешена оплачиваемая работа. Эта виза доступна только по международному соглашению со страной гражданства. Такие соглашения действуют с Францией и Новой Зеландией а соглашение с Германией было подписано, но ещё не ратифицировано. Эти соглашения позволяют пребывание до одного года.

инвестиции 
VITEM IX доступен для трех типов инвестиций. Один тип предназначен для менеджеров и руководителей, чьи компании инвестируют не менее 600 000 бразильских реалов в бразильскую компанию или не менее 150 000 бразильских реалов, а также создают как минимум 10 новых рабочих мест в течение двух лет. Другой тип предназначен для кандидатов, которые лично инвестируют не менее 500 000 бразильских реалов в бразильскую компанию или не меньше 150 000 бразильских реалов в исследовательскую деятельность. В обоих случаях заявителю предоставляется право на постоянное проживание с самого начала.

Другой тип инвестиций требует личной покупки городской недвижимости, по крайней мере, 700 000 бразильский реал, если она расположена в северном или северо-восточном регионе, или по крайней мере 1 миллион бразильсих реалов, если она находится в другом регионе . В этом случае вид на жительство предоставляется первоначально на два года, после чего заявитель может запросить постоянное проживание.

Воссоединение семьи 
VITEM XI доступен для супругов, семейных партнеров, детей, внуков, родителей, бабушек и дедушек и братьев и сестер иждивенцев бразильского гражданина или лица, имеющего или претендующего на проживание в Бразилии, которое также не основано на воссоединении семьи, и для законных опекунов гражданина Бразилии , Для этой визы вид на жительство предоставляется на тот же период, что и члену семьи, включая постоянное проживание, если это применимо.

Международное соглашение 
VITEM XIII доступен для граждан стран с соглашениями о проживании. Соглашения, предусматривающие постоянное проживание с самого начала, действуют с Аргентиной и Уругваем . Соглашение Меркосур также действует с Аргентиной , Боливией , Чили , Колумбией , Эквадором , Парагваем , Перу и Уругваем, предусматривающим резидентство первоначально на два года, после чего заявитель может запросить постоянное проживание.

Граждане этих стран могут также въехать в Бразилию без визы и запросить вид на жительство после прибытия.

Иммиграционная политика 
В одностороннем порядке Бразилия также позволяет гражданам других соседних стран, которые не ратифицировали соглашение о проживании в Меркосур (Гайана , Суринам и Венесуэла), запрашивать вид на жительство после прибытия в Бразилию. В этом случае вид на жительство предоставляется первоначально на два года, после чего заявитель может запросить постоянное проживание.

VITEM XIV для этой цели не был реализован, но граждане этих стран могут въезжать в Бразилию без визы.

Медицинская подготовка 
VITEM XV (VICAM) доступен для врачей, лицензированных в странах с более чем 1,8 врачами на 1000 человек. Они назначены для работы в местах с небольшим количеством врачей в Бразилии. Виза позволяет пребывание до трех лет с возможностью продления ещё на три года.

Бывшие граждане 
Хотя визы специально для этой цели нет, бывшие граждане Бразилии могут запросить постоянное проживание после прибытия (с любой визой или отказом)

Дипломатические и официальные визы 
Бразилия выдает дипломатические визы (VIDIP) представителям иностранных правительств или международных организаций, а также официальные визы (VISOF) своим сотрудникам. Он также выдает визы из вежливости (VICOR) известным людям для неофициальных поездок, членам семьи и домашним работникам, имеющим дипломатические или официальные визы, а также артистам и спортсменам для бесплатных культурных мероприятий.

Принимаются проездные документы 
Для выдачи виз и временных виз Бразилия принимает паспорта всех организаций, имеющих с ней дипломатические отношения (все государства-члены и государства-наблюдатели Организации Объединённых Наций и Мальтийского ордена), а также Косово и Тайвань . Если у заявителя нет ни одного из этих паспортов, виза выдается на пропускном пункте .

Для выдачи дипломатических и официальных виз Бразилия принимает только паспорта лиц, имеющих с ней дипломатические отношения.

Статистика посетителей 
Большинство посетителей, прибывающих в Бразилию в туристических целях, были из следующих стран национальности:

См. также 
 Визовые требования для граждан Бразилии
 Q. и A .: Эдвард Дж. Рамотовски о последствиях новой визовой политики США-Китая

Примечания 

Внешняя политика Бразилии
Визовая политика по странам
Страницы с непроверенными переводами